Matza ist der Familienname folgender Personen:

 David Matza (1930–2018), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Heinrich Matza (1918–2010), österreichischer Politiker und ORF-Mitarbeiter
 János Mácza (auch: Janos Matza, Ludwigowitsch Maza oder Matsa; 1893–1974), ungarischer Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler

Siehe auch: Matsa, Maza, Mazza